Fotbollsallsvenskan 2001 spelades 7 april–27 oktober 2001, och vanns av Hammarby IF som därmed tog sitt första svenska mästerskap i herrfotboll någonsin.

Förlopp
För tredje gången kom de tre främst topplagen i högsta serien från samma ort, denna gång Stockholm. Göteborg gjorde dessa bedrifter säsongerna 1924/1925 och 1925/1926.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Kval till Allsvenskan 2002 

IFK Norrköping till Allsvenskan 2002.

Statistik

Skytteligan

Assistligan

Publikligan

Svenska mästarna 
Tränare: Sören Cratz

Anmärkningslista

Källor

Fotnoter

Externa länkar
RSSSF - Sweden 2001

Fotboll i Sverige 2001
2001
Fotbollssäsongen 2001